Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Patrick McEnroe e Jonathan Stark erano i detentori del titolo ma solo McEnroe ha partecipato in coppia con Richey Reneberg.

McEnroe e Reneberg hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Alexander Mronz e Lars Rehmann.

Teste di serie
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1993
ATP Tour 1993